Маврово — топоним в Северной Македонии:
 Маврово — горнолыжный курорт;
 Маврово — национальный парк;
 Маврово — село в общине Маврово и Ростуша.